Język lakijski (лакку маз, lakku maz) – nach-dagestański język Laków i jeden z sześciu literackich języków Dagestanu. Mówi nim około 120 tys. osób. W przeszłości określano go jako język ghazi-kumuk (Гьази-Кьумукь).

Do 1928 zapisywany alfabetem arabskim, później łacinką, a od 1938 cyrylicą. Ma fonemiczną labializację i faryngalizację.

Alfabet

Linki zewnętrzne 
 Gramatyka języka lakijskiego 

lakijski